Yūsuke Tanaka puede referirse a varias personas:

 Yūsuke Tanaka (futbolista nacido en febrero de 1986) (n. 1986), futbolista japonés; 
 Yūsuke Tanaka (futbolista nacido en abril de 1986) (n. 1986), futbolista japonés; o
 Yusuke Tanaka (gimnasta) (n. 1989), gimnasta japonés.